

Источник 
 Список лауреатов на сайте Фонда Вольфа

Списки лауреатов премий